Hrošč je lahko:

 Hrošč - predstavnik enega od redov žuželk
 Hrošč - napaka v računalniškem programu
 Hrošč (nemško Käfer) - Volkswagnov avtomobil
 Big band Hrošči - jazzovski orkester iz Marezig